Markownikow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Wladimirowitsch Markownikow (1869–1942), sowjetischer Architekt, Restaurator und Hochschullehrer
 Wladimir Wassiljewitsch Markownikow (1837–1904), russischer Chemiker